Ломако — украинская фамилия. Известные носители:
 Ломако, Андрей Александрович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Ломако, Валерий Иванович (1940—2016) — советский и российский актёр.
 Ломако, Вера Фёдоровна (1913—1984) — советская лётчица, второй пилот рекордного перелёта 1938 года (командир Полина Осипенко).
 
 Ломако, Григорий Петрович (1881—1959) — протопресвитер Православной Церкви.
 Ломако, Илья Павлович (1918—1989) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.
 Ломако, Николай Николаевич — главный архитектор города Лисичанска, краевед, историк-картограф.
 Ломако, Олег Дмитриевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Ломако, Пётр Фадеевич (1904—1990) — советский государственный деятель.
 Ломако, Станислав Владимирович (род. 2002) — белорусский футболист.